Springwater peut faire référence à :

Toponyme

Canada 
 , canton ;
 , près de la municipalité du même nom.

États-Unis 
 Springwater (New York), ville ;
 Springwater, census-designated place située dans l’État de New York ;
 , communauté ;
 , piste cyclable et de randonnée ;
 , ville.

Autres 
 Springwater, pseudonyme du musicien Phil Cordell.

Note